Municipio de Alba puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Alba (condado de Henry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Alba (condado de Jackson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Jackson.